Alfredensi – abitanti di Alfredo Chaves
Alfredensi – abitanti di Alfredo Wagner
Alfredensi – abitanti di João Alfredo